Силены:

 Силены — божества собственно малоазиатской мифологии, отождествленные греческой драмой с сатирами.
 Силены — соединения кремния с водородом, в которых есть кратные связи между атомами кремния.